Louise Carver peut faire référence à :
 Louise Carver (actrice) (1869–1956), actrice américaine;
  (1979–), chanteuse sudafricaine.